Back from the Dead è il quinto album del gruppo Death metal statunitense Obituary. Il disco è stato pubblicato nel 1997 dalla Roadrunner Records.

Tracce
 Threatening Skies (Obituary) – 2:19
 By the Light (Obituary) – 2:55
 Inverted (Obituary) – 2:53
 Platonic Disease (Obituary) – 4:06
 Download (Obituary) – 2:45
 Rewind (Obituary) – 4:03
 Feed on the Weak (Obituary) – 4:15
 Lockdown (Obituary) – 4:11
 Pressure Point (Obituary) – 2:25
 Back from the Dead (Obituary) – 5:12
 Bullituary (Remix) - (featuring DJ's Diablo D and Skinner T) - (Obituary/Diablo D/Skinner T) – 3:43

Formazione
 John Tardy - voce
 Allen West - chitarra
 Trevor Peres - chitarra
 Frank Watkins - basso
 Donald Tardy - batteria

Collegamenti esterni